Pandion kan avse:

 Pandion – ett släkte med rovfåglar, se fiskgjuse
 Pandion (mytologi) – två sagokungar i Aten i grekisk mytologi